Molekulska formula -{C21H28O4}- se može odnositi na:
 11-nor-9-karboksi-THC
 Formebolon
 7-Keto-DHEA acetat